¥ – jen (waluta japońska)
 ¥ – juan (waluta chińska)